Panacea, mint lepke
 Panacea, istennő a görög vallásban
 Panacea, mint gyógyszer, csodaszer